Hentschke ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Neschke-Hentschke (1942–2013), deutsch-schweizerische Philosophiehistorikerin
 Elsa Hentschke (1898–1980), deutsche Politikerin (SED)
 Günter Hentschke (1921–2019), deutscher Fußballtrainer
 Heinz Hentschke (1895–1970), deutscher Schauspieler, Autor, Librettist, Theaterdirektor
 Herbert Hentschke (1919–1991), deutscher Geheimdienstoffizier und Generalmajor des MfS
 Nadine Hentschke (* 1982), deutsche Leichtathletin
 Reinhold Hentschke (1899–1984), deutscher Politiker (SED)

Hentschke bezeichnet:
 Hentschke Bau GmbH, ein deutsches Bauunternehmen mit Sitz in Bautzen

Siehe auch:
 Henschke